Saloon puede referirse a:

Saloon, bar típico del oeste de los Estados Unidos en el siglo XIX.
Saloon, revista española de historietas de los 80.